

Ву́лиця 40-рі́ччя Перемоги — назва вулиць у різних населених пунктах України:
 Вулиця 40-річчя Перемоги — вулиця в місті Жмеринка Вінницької області.
 Проспект 40-річчя Перемоги — проспект в місті Запоріжжя.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — вулиця в селі Крушинка Фастівського району Київської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — вулиця у селищі міського типу Новоайдар Луганської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — вулиця в селі Юрівка Фастівського району Київської області.
Вулиця 40-річчя Перемоги — вулиця в селі Соколівське Кропивницького району Кіровоградській області.

 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Перемоги у місті Бар Вінницької області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Данила Галицького у місті Вінниця.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Есманський Шлях у місті Глухів Сумської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва Хлібної вулиці у місті Іллінці Вінницької області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Злуки у місті Камінь-Каширський.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Героїв України у місті Ковель.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Перемоги у місті Миронівка Київської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Захисників України у смт Нова Водолага
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Перемоги у місті Новомиргород Кіровоградської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Панський Яр у місті Обухів.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Олексія Береста у місті Овруч Житомирської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Енергетиків у місті Подільськ Одеської області.
 Вулиця 40-річчя Перемоги — колишня назва вулиці Перемоги у місті Узин Київської області.

Вулиці